Адлеркрейц () — шведская фамилия. Известные носители:
 Адлеркрейц, Аксель (1821—1880) — шведский государственный деятель.
 Адлеркрейц, Карл Юхан (1757—1815) — шведский генерал.
 Адлеркрейц, Фредрик (1852—1819) — шведский военный, сын Карла Юхана Адлеркрейца.